Příjmení Pouzar nosí více významných osobností:

 Jaroslav Pouzar (* 1952) – československý hokejový útočník
 Jindřich Pouzar z Michnic (???–1600) – český šlechtic (rytíř)
 Zdeněk Pouzar (* 1932) – český mykolog a botanik